Oechelhäuser est le nom de famille des personnes suivantes :

 Adolf von Oechelhäuser (1852–1923), historien de l'art
  (née en 1944), artiste de cabaret
  (1820–1902),  bourgmestre, directeur-général de la  (compagnie continentale du gaz allemande).
  (1850–1912), ingénieur, entrepreneur, fils de Wilhelm Oechelhäuser